Йосефталь () — медицинский комплекс в Эйлате.

Единственное учреждение такого рода в Негеве к югу от Беэр-Шевы.

Медкомплекс общего профиля. Основан в 1968 году. Принадлежит больничной кассе «Клалит». Играет особую роль, располагаясь в крупном туристическом центре Израиля, близ курортов Египта и Иордании.

Принимает в том числе пострадавших ныряльщиков, имеет камеру рекомпрессии.

До основания больницы в Эйлате был лишь один врач, принимавший жителей в своём домике.

Несколько раз поднимался вопрос о закрытии больницы, но каждый раз крупные происшествия в регионе (гибель русских турагентов, теракт на египетской границе) демонстрировали её необходимость.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101212214109/http://www.clalit.co.il/he-il/english

Больницы Израиля
Эйлат